Bădăranii se poate referi la:
 Bădăranii (piesă de teatru), o piesă de teatru din 1760 de Carlo Goldoni
 Bădăranii (film), un film  românesc din 1960, regizat de Sică Alexandrescu și Gheorghe Naghi